Nordstadt steht für:
 Nordstadt (Film), deutscher Spielfilm von Michael Kupczyk (2004)

Örtlichkeiten:
 Nordstadt (Barmen), ehemaliger Stadtteil des Stadtkreises Barmen, heute zu Wuppertal gehörend
 Nordstadt (Bonn), Stadtteil
 Nordstadt (Braunschweig), Stadtbezirk
 Nordstadt in Dortmund, siehe Stadtbezirk Innenstadt-Nord (Dortmund)
 Nordstadt (Elberfeld), ehemaliger Stadtteil des Stadtkreises Elberfeld, heute zu Wuppertal gehörend
 Nordstadt (Euskirchen), Stadtteil
 Nordstadt (Flensburg), Stadtteil
 Nordstadt (Göttingen), Stadtbezirk
 Nordstadt (Hannover), Stadtteil
 Nordstadt (Heilbronn), Stadtviertel von Heilbronn
 Nordstadt (Herford), Stadtviertel
 Nordstadt (Hildesheim), Stadtteil
 Nordstadt (Karlsruhe), Stadtteil
 Nord-Holland (Kassel), sogenannte Nordstadt, Stadtteil
 Nordstadt (Limburg an der Lahn)
 Nordstadt (Lörrach), Quartier in der Kernstadt von Lörrach
 Nordstadt (Minden), Stadtteil
 Nordstadt (Neuss), Stadtteil von Neuss
 Nordstadt (Nürnberg), Stadtteil von Nürnberg
 Nordstadt (Pforzheim), Stadtteil von Pforzheim
 Nordstadt (Remscheid), Stadtteil von Remscheid
 Nordstadt (Solingen), Quartier in Solingen
 Nordstadt (Weimar), Stadtteil von Weimar, Thüringen
 Nordstadt (Wolfsburg), Ortschaft
 Nordstadt (Wuppertaler Quartier), Wohnquartier in Wuppertal-Elberfeld

 Nordstad, deutsch Nordstadt, Region in Luxemburg

Siehe auch:
 nördliche Innenstadt (Begriffsklärung)
 Nordvorstadt (Begriffsklärung)
 Nordstad (Begriffsklärung)